Puchar Europy w snowboardzie w sezonie 2015/2016 to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 15 października 2015 roku w holenderskim Landgraaf w zawodach slalomu równoległego. Ostatnie zawody sezonu zostały rozegrane 22 kwietnia 2016 roku w szwajcarskim Sils w zawodach big air'u. 

Łącznie zostało rozegranych 39 zawodów dla kobiet i 39 dla mężczyzn.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowcross
 halfpipe
 slopestyle
 big air

Kalendarz i wyniki

Mężczyźni

Klasyfikacje

Kobiety

Kobiety

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

2015 w sportach zimowych
2016 w sportach zimowych
Puchar Europy w snowboardzie
2015 w Europie
2016 w Europie